Die Saison 2016/17 war die 25. Spielzeit der kasachischen Eishockeyprofiliga. Insgesamt nahmen zehn Mannschaften am Spielbetrieb teil. Meister wurde mit Nomad Astana die zweite Mannschaft des KHL-Klubs Barys Astana.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 54 Spiele. Die besten acht Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen:

Playoffs

Weblinks 
 Ergebnisübersicht auf www.hockeyarchives.info, abgerufen am 9. August 2018.

2016
Eishockeysaison 2016/17